Long Hưng (Bình Phước), een xã in het district Bù Gia Mập, provincie Bình Phước, Vietnam
 Long Hưng (Cần Thơ), een phường in het district Quận Ô Môn, stad Cần Thơ, Vietnam
 Long Hưng (Đồng Nai), een xã in het district Long Thành, provincie Đồng Nai, Vietnam
 Long Hưng (Tân Châu), een phường in Tân Châu, in de Vietnamese provincie An Giang